Gaustad ist der Familienname folgender Personen:

 John Anders Gaustad (* 1980), norwegischer Skilangläufer
 Paul Gaustad (* 1982), US-amerikanischer Eishockeyspieler

Gaustad in Norwegen
 Gaustad (Nordre Aker)